Рекорд України з писанкарства — рекордний майстер-клас з писанкарства влаштували у місті Бар на Вінниччині.

Історія проведення заходу 
Після довгого періоду занепаду писанкарства в Україні на Поділлі, починаючи з другої половини 80 –х років ХХ ст., знову відновлюється зацікавлення призабутим видом мистецтва.  Відродженням цієї традиції перейнялися у Барському коледжі транспорту та будівництва, де щорічно проводяться майстер - класи з писанкарства. Наймасовіший з них відбувся в 2014 році, коли одночасно розписували писанки понад 400 осіб.

Встановлення рекорду 
З метою відродження української культури, обрядів, звичаїв, традицій щорічними є майстер-класи з писанкарства. Грандіозний майстер-клас проходив у рамках акції «Я – Родина – Україна». 25 квітня 2014 року писати писанку одночасно взялись студенти коледжу, викладачі та гості. Процесом керували народні майстри,  представниці Національної спілки народних майстринь України сестри Марина та Оксана Верхові.

Вимога для кожного учасника — бути у вишиванці. Дійство благословив місцевий владика православної церкви, а представник «Книги рекордів України» зареєстрував рекорд у номінації «Масові заходи».

– Писанки – це унікальні мініатюрні вироби народного генія, і надзвичайно приємно, що традиції писанкарства відроджуються серед наших дітей, – прокоментував ініціатор встановлення рекорду України з наймасовішого писанкарства - директор Йосип Кібітлевський.

Колекція писанок 
Колекція писанок зберігається в  етнографічному музеї «Світлиця», яка знаходиться в Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ. Започаткувала цю традицію ще у 1989р. заступник директора з навчально – виховної роботи Галина Василівна Крамар. «Світлиця» налічує понад 1000 зразків, частина яких із сімейних колекцій, є в ній унікальні й рідкісні експонати. Більшість зразків зібраних писанок – подільські.

Джерела 

 Верхова М. Писанки Поділля. Львів. Колесо, 2013.
 Кібітлевський Й.Е. Історію творять особистості. Ювілейне видання. Видавництво С.Пантюка, 2009 р.

Бар
Писанкарство
Рекорди України